Stenelos – w mitologii greckiej syn Perseusza i Andromedy, władca Myken
 Stenelos – w mitologii greckiej syn Androgeosa, towarzysz Heraklesa
 Stenelos – w mitologii greckiej syn Kapaneusa, władca Argos, zalotnik Heleny, uczestnik wyprawy Epigonów i wojny trojańskiej